Американо-корейские отношения:
 Американо-северокорейские отношения
 Американо-южнокорейские отношения
 Американо-чосонские отношения